Алексе́й Артамо́нов:
 Артамонов, Алексей Алексеевич (1916—1941) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Артамонов, Алексей Алексеевич (актёр) (1959—2021) — советский и российский актёр, работавший в Театре Армии в 1980—1995 гг.
 Артамонов, Алексей Михайлович (1918—2011) — украинский живописец.
 Артамонов, Алексей Павлович (1906—1994) — советский композитор.